Büsenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Büsenbach (Seeve), linker Zufluss der Seeve, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Büsenbach (Dennbach) (auch Ramsleybach), linker Zufluss des Dennbachs (zum Kesselinger Bach), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz